antena – urządzenie do zamiany fal elektromagnetycznych na sygnał elektryczny i odwrotnie
 antena – określenie czułków u stawonogów
 „Antena” – ilustrowany warszawski tygodnik z lat 1934–1939 podający program radiowy
 „Antena” – czasopismo 1945–2002
 Antena – argentyński film fabularny z 2007 roku
 Antena – koncertowy album muzyczny zespołu Elektryczne Gitary
 Antena – izraelski film fabularny z 2016 roku
 Antena HD – polska stacja telewizyjna firmy MWE Networks

Zobacz też